Реймон Пельгрен (; 1 января 1925, Ницца, Франция — 14 октября 2007, Гарон, Гар, Франция; имя при рождении Реймон Луи Пилад Пеллегрини,   Raymond Louis Pilade Pellegrini) — французский актёр театра, кино и телевидения, сыгравший в общей сложности около 140 ролей. Много снимался за пределами Франции (США, Италия).

Биография 
Реймон Пельгрен родился 1 января 1925 года в Ницце, где его отец Аттилий работал ресторатором. Он умер, когда Реймону было 14 лет. Реймону пришлось окончить школу и найти работу, чтобы поддерживать свою мать. В этот период он брался за различную работу, но нашёл своё призвание, когда принял участие в драматических курсах Пьерреты Кайоль (). В то время в Ницце находилось много кинематографистов, которые бежали из оккупированного немцами Парижа. Муж Кайоль, кинорежиссёр Иван Ноэ, предложил 16-летнему Пельгрену небольшую роль в своём фильме «Шесть девочек в белом» (1941), где он снялся с Жаном Мюра и Жанин Дарси. Через год Реймон Пельгрен дебютировал на сцене Дворца Средиземного моря () в Ницце в комедийной постановке «Президент Одукер» () режиссёра Роже Фердинанда. В 1943 году он появился в театре Монако в спектакле «Это было в июле», где был замечен драматургом и режиссёром Марселем Паньолем, который оценил талант молодого актёра и пригласил его в 1945 году для участия в постановке своей пьесы «Топаз» в Театре Пигаль () в Париже . В следующем году Паньоль дал Пельгрену роль в спектакле «Сезар» в Театре Варьете (). 

В 1945 году сыграл небольшую роль в фильме Жака де Барронселли «Нищенка Мари». Однако считается, что Пельгрен по-настоящему дебютировал в кино ролью Фредерика Ростана в драме «Наис» режиссёров Марселя Паньоля и Раймона Лебурсье с Фернанделем в главной роли, поставленного в том же году по мотивам произведений Эмиля Золя. Его актёрским прорывом в кино стала роль смертника ожидающего казни совершившего убийство на почве вендетты Джино Боллини в драматическом фильме режиссёра Андре Кайатта «Все мы убийцы» (1952), который был отмечен Специальным призом жюри 5-го Каннского международного кинофестиваля. Кроме Марселя Паньоля, вторым важным наставником Пельгрена в профессии был драматург и режиссёр Саша Гитри, который поручил ему роль Наполеона в своём фильме «Наполеон: путь к вершине» 1955 года. Пельгрен также много снимался в криминальных картинах и фильмах жанра нуар, в том числе у такого известного постановщика фильмов на криминальную тематику как Жан-Пьер Мельвиль («Второе дыхание»). 

Пельгрен, который по мнению актёра Доминика Зарди имел «самый красивый голос во французском кино», озвучил роль Фантомаса, сыгранную Жаном Маре в трилогии Андре Юнебеля «Фантомас» (1964), «Фантомас разбушевался» (1965) и «Фантомас против Скотланд-Ярда» (1967). По мнению Андрея Шарого, который занимается исследованием феномена Фантомаса в культуре, во-многом успех фильма у французского зрителя можно объяснить талантом Пельгрена. Художественный эффект в пародийной трилогии достигается благодаря глубине, реалистичности голоса Фантомаса не являющегося карикатурным, а наоборот представляющий сверхпреступника в его ужасном обличье, что вступает в противоречие с визуальными и сюжетными особенностями фильма.  

Реймон Пельгрен снимался также у таких режиссёров, как Ральф Хабиб, Луиджи Дзампа, Ив Аллегре, Анри Декуен, Жан Деланнуа, Альберто Латтуада, Сидни Люмет, Клод Лелуш и др. Пельгрен за время своей продолжительной актёрской карьеры сыграл роли в почти 140 кино-, телефильмах и сериалах. Его последнее появление на экране было в комедийном телевизионном фильме «Заметки о смешном» (2002, реж. Даниель Лосс), являющегося адаптацией сюжета Марселя Паньоля. 

Реймон Пельгрен умер 14 октября 2007 года в Гарон, департамент Гар в возрасте 82 лет через восемь месяцев после смерти своей жены Жизель. Похоронен на кладбище в Сийан-ла-Каскад в департаменте Вар со своей женой Жизель.

Личная жизнь 
Реймон Пельгрен был дважды женат. С 1949 до 1955 года он состоял в браке с французской актрисой Дорой Долл, которая родила от него своего первенца — дочь Даниэль Пельгрен. С 1955 года его женой до её смерти в 2007 году была французская актриса Жизель Паскаль. Родившаяся в этом браке их дочь Паскаль — также стала актрисой.

Избранная фильмография

Кинематограф

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 Реймон Пельгрен  на сайте Cinémathèque française
 Реймон Пельгрен  на сайте uniFrance Films

Актёры телевидения Франции
Киноактёры Франции
Персоналии по алфавиту
Умершие в 2007 году
Умершие 14 октября
Родившиеся в Ницце
Родившиеся в 1925 году
Родившиеся 1 января